Алекса́ндр Малино́вский:
 
 Малиновский, Александр Иванович (1915—1976) — советский архитектор.
 Малиновский, Александр Иванович (священник) (1892—1918) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Малиновский, Александр Леонидович (род. 1964) — белорусский гандболист.